Васи́лий Степа́нович Клюкин (, д. Клюкинцы, Вятская губерния — , Краснодар) — Герой Советского Союза, шофёр 116-го артиллерийского полка Резерва Главного Командования 13-й армии, красноармеец, русский, образование начальное.

Биография 
Родился  в д. Клюкинцы в крестьянской семье.

Работал шофёром в МТС станицы Ивановская Красноармейского района Краснодарского края.

В Красной Армии с 1929 и с 1939 г.

Участник освободительного похода советских войск в Западную Белоруссию 1939 г.

Советско-финская война (1939—1940) 
Шофёр 116-го артиллерийского полка РГК (Резерв Главного Командования) (13-я армия) рядовой Клюкин В. С. отличился в боях за переправу через реку Бурная на Карельском перешейке.

6 декабря 1939 г. колонна автомашин, доставляя боеприпасы на огневую позицию, остановилась: у впереди идущей машины заглох двигатель. Противник открыл огонь.
Клюкин бросился к головной машине, завёл её и вывел всю колонну в безопасное место.

9 и 11 декабря попал под артиллерийский обстрел противника. Умело маневрируя машиной, доставил боеприпасы на позицию.
На обратном пути вёз раненых и попал под обстрел.
Сумел выехать из опасной зоны и доставил их в госпиталь.

Великая Отечественная война 
В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов служил в системе НКВД СССР.

После войны 
Жил в городе Краснодаре, работал шофёром в Краснодарском краевом комитете КПСС.

Умер . Похоронен в Краснодаре на Славянском кладбище.

Награды 

 Герой Советского Союза (орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» № 306) — за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство (указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940).
 Орден Отечественной войны I степени (6.4.1985).

Память 

 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.
 Его имя на гранитной стелле в парке Победы в Кирове.
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Имя воина-водителя Героя Советского Союза В. С. Клюкина увековечено на стене памяти Уссурийского высшего военного автомобильного командного училища.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Шофёры
Похороненные на Славянском кладбище Краснодара
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»